Corvara in Badia – comune italiano in provincia di Bolzano
Corvara – comune italiano in provincia di Pescara
Corvara – frazione del comune italiano di Moso in Passiria, in provincia di Bolzano
Corvara – frazione del comune italiano di Beverino, in provincia della Spezia